Teatro Colón (Barranquilla) de Barranquilla
 Teatro de Cristóbal Colón (Bogotà), seu del teatre nacional colombià
 Teatro Colón (Buenos Aires), teatre d'òpera de la capital argentina
 Teatro Colón (Cangues d'Onís) de Cangues d'Onís, a Astúries 
 Teatro Colón (la Corunya) de la Corunya, a Galícia